Злоумы́шленник:
 Злоумышленник — лицо, замыслившее преступление или совершившее ранее задуманное преступление.
 «Злоумышленник» — рассказ Антона Чехова.
 «Злоумышленник» — фильм ужасов Стивена Мена 2004 года.
 «Злоумышленники» — фильм Джоэла Шумахера 2011 года.